Edmonds peut désigner :

Toponyme 

 Edmonds, ville américaine de l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis.

Patronyme 

 David Edmonds (né en 1964), reporter radiophonique et historien de la philosophie britannique ;
 Jack Edmonds (né en 1934), mathématicien canadien ;
 Jim Edmonds (né en 1970), joueur américain de baseball ;
 Kenneth Edmonds (né en 1958), alias Babyface, auteur, compositeur, producteur et chanteur américain de R&B;
 Louis Edmonds (né en 1923 et mort en 2001), acteur américain ;
 Manuel Edmonds (né en 1977), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Roddie Edmonds (1919-1985), militaire américain, Juste parmi les nations ;
 Sarah Emma Edmonds (1841-1898), femme connue pour avoir servi en tant qu'homme, avec l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
 Sheila May Edmonds (1916-2002), mathématicienne britannique ;
 Sibel Edmonds (née en 1970), traductrice américaine ;
 Stephanie Edmonds (née en 1984), actrice américaine ;
Walter D. Edmonds (1903-1998), écrivain américain.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais